Penninger Antal (1909–1974) operaénekes (bariton)
 Penninger Antal (1943) gépészmérnök, egyetemi tanár